Лас Плајас има више значења:

 Лас Плајас, Ел Гвадалупе (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Плајас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Плајас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Плајас (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Плајас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Плајас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Плајас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Плајас (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Плајас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Плајас (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Плајас (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Плајас, Ел Моно (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Плајас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Плајас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Плајас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Плајас (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Плајас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Плајас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Плајас (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Плајас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Плајас (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Плајас (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Плајас (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Плајас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Плајас (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Плајас (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Плајас (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Плајас, Ла Палма (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Плајас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Плајас (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Плајас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Плајас (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Плајас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Плајас (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Плајас (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Плајас (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику